

Сент-Огастін — місто, штат Флорида
 Сент-Огастін — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Сейнт-Огастін